Arpi kan syfta på:

Orter 

 Arpi, antik stad i Italien
 Arpi, Armenien, stad i Armenien

Personer 

 Gunnar Arpi (1919–1992), svensk kulturgeograf
 Ivar Arpi (född 1982), svensk ledarskribent
 Oscar Arpi (1824–1890), svensk musiklärare, dirigent och tonsättare
 Paulinne Arpi (född 1975), svensk programledare i TV
 Rolf Arpi (1853–1909), svensk språkforskare

Svenska efternamn